Die Western Sydney University, bis 2015 University of Western Sydney oder kurz UWS genannt, ist eine Universität in Greater Western Sydney, einer Region von Sydney im australischen Bundesstaat New South Wales.

Die Gründung erfolgte im Jahre 1989. Standorte sind in Campbelltown (Campbelltown Campus), Milperra (Bankstown Campus), Quakers Hill (Blacktown Campus), Hawkesbury Valley (Hawkesbury Campus), Parramatta (Parramatta Campus) sowie Kingswood/ Werrington (Penrith Campus/Westmead Precinct).

Fakultäten 

 Gartenbau und Agrarwissenschaften
 Kunst und Geisteswissenschaften
 Luftfahrt
 Betriebswirtschaft
 Kommunikation, Medien und Design
 Ingenieurs- und Bauwesen, sowie Design
 Umweltwissenschaften
 Ernährungswissenschaften
 Gesundheitswissenschaften und Krankenpflege
 Informationstechnik und Computertechnik
 Internationale Studien
 Sprachwissenschaften, Interpretation und Übersetzungswesen
 Rechtswissenschaften
 Psychologie
 Naturwissenschaften
 Polizeiwesen und Kriminologie
 Sozialwissenschaften
 Sportwissenschaften
 Bildung und Lehre
 Tourismus und Gastgewerbe
 Darstellende und Bildende Kunst

Zahlen zu den Studierenden 

2020 waren 49.053 Studierende an der Western Sydney University eingeschrieben (2016: 44.375, 2017: 44.697, 2018: 48.421, 2019: 49.258). 39.718 davon (81,0 %) hatten noch keinen ersten Abschluss, 37.537 davon waren Bachelorstudenten. 8.709 (17,8 %) hatten bereits einen ersten Abschluss und 1.373 davon arbeiteten in der Forschung.

2008 waren es rund 35.000 Studierende und 2.500 Angestellte gewesen.

Persönlichkeiten 
 Mireille Astore (* 1961), Künstlerin und Autorin, Promotion 2003 bis 2007 an der UWS
 Shannon Cole (* 1985), Fußballspieler, studierte ohne Abschluss an der UWS
 Joel Edgerton (* 1974), Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent, Studium an der UWS
 Anita Heiss (* 1968), Schriftstellerin, Promotion an der UWS 2000
 Nicole da Silva (* 1981), Schauspielerin, Bachelorabschluss an der UWS
 Granaz Moussavi (* 1974), Lyrikerin und Filmemacherin,  Promotion an der UWS 2011
 Ben Quilty (* 1973), Maler, Bachelorabschluss an der UWS
 Yvonne Strzechowski (* 1982), Schauspielerin
 Jared Turner (* 1978), Schauspieler, Synchronsprecher und Drehbuchautor, Abschluss an der UWS
 The Umbilical Brothers, Comedy-Duo
 David Wenham (* 1965), Schauspieler, Bachelorabschluss an der UWS 1987

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise  

W
Organisation (Sydney)
Gegründet 1989